THAP9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 903 амінокислот, а молекулярна маса — 103 411.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як рекомбінація ДНК. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, ДНК.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки